Europese weg 311, een Europese weg in Nederland
E311 (Verenigde Arabische Emiraten), een nationale weg in de Verenigde Arabische Emiraten